Anis Ayari – ex calciatore tunisino
 Chedly Ayari – politico, economista e banchiere tunisino
 Hela Ayari – judoka tunisina
 Khaled Ayari – calciatore tunisino
 Omrane Ayari – ex lottatore tunisino